Antaeus steht für:
 Antaeus (Band), französische Band
 Antaeus (Literaturzeitschrift), US-amerikanische Literaturzeitschrift (1970–1994) 
 Antaeus (Archäologiezeitschrift), ungarische Archäologiezeitschrift (ab 1986) 
 Antäus, sowjetisches Transportflugzeug, siehe Antonow An-22

Siehe auch:
 Antaios (Begriffsklärung)